Kabinett Balkenende bezeichnet verschiedene Regierungen der Niederlande unter Jan Peter Balkenende:
Kabinett Balkenende I, 2002–2003
Kabinett Balkenende II, 2003–2006
Kabinett Balkenende III, 2006–2007
Kabinett Balkenende IV, 2007–2010